

Toponyme 
Marienthal, qui signifie vallée de Marie en allemand, est un toponyme porté par de nombreuses communes, quartiers ou hameaux.

En Allemagne 
 Hamburg-Marienthal, un quartier de Hambourg (Wandsbek).
 Un quartier de Eckernförde.
 Un quartier de Zehdenick.
 Un quartier de Viereck dans le district de Uecker-Randow.
 Un quartier de Geisenheim, dans le district de Rheingau-Taunus.
 Zwickau-Marienthal, Un quartier de Zwickau en Saxe.

En Autriche 
 Marienthal est une annexe de Gramatneusiedl, Basse-Autriche.

Aux États-Unis 
 Marienthal au Kansas.

En France 
 Marienthal, ancienne commune de la Moselle rattachée à Barst.
Marienthal, lieu-dit du Bas-Rhin sur les communes limitrophes de Gries, Haguenau et Kaltenhouse.

Au Luxembourg 
 Marienthal.

En Namibie 
 Mariental, ville de la région du Hardap en Namibie.

En Russie 
 Mariental ou Marienthal, région de Saratov, aujourd'hui Sovietskoïe, ancienne colonie d'agriculteurs allemands, majoritairement catholiques.
 Lors d'une nouvelle émigration, une nouvelle Marienthal actuelle Tonkochourovka (en russe : Тонкошуровка),  créée plus au sud au Kazakhstan.

Édifices religieux 
Le nom Marienthal est également porté par des dizaines d'abbayes et couvents, dont six sont encore actifs dans les régions allémaniques :
prieuré de Marienthal à Haguenau en Alsace en France, bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, plus ancien sanctuaire marial d'Alsace ;
Carmel de Marienthal situé à Haguenau en Alsace en France, carmélites ;
Abbaye de Marienthal à Ostritz en Saxe, cisterciennes ;
abbaye de Marienthal en Frise orientale, ancienne abbaye bénédictine ;
couvent de Marienthal, à Geisenheim en Hesse, couvent franciscain ;
carmel de Marienthal à Hamminkeln en Rhénanie, carmélites.

Musique 
Marienthal, groupe de hard-rock français, composé entre autres de Pat O'May.

Patronyme 
 Eric Marienthal, saxophoniste de jazz américain.

Sociologie 
 Les Chômeurs de Marienthal est un ouvrage de sociologie paru en 1933.

Voir aussi 
 Mariental
 Mariathal

Homonymie de toponyme